Il doppio del torneo di tennis Kiev Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Albert Portas e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Igor' Kunicyn e Jurij Ščukin 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Albert Portas /  Sergio Roitman (Campioni)
 Mariano Delfino /  Juan Pablo Guzmán (quarti di finale)

 Igor' Kunicyn /  Jurij Ščukin (finale)
 Lukáš Dlouhý /  Jean-Claude Scherrer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 2004